Love Goes — третий студийный альбом британского автора-исполнителя Сэма Смита, выпущенный 30 октября 2020 года на лейбле Capitol Records. Изначально пластинка называлась To Die For и должна была выйти в июне 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19 её релиз перенесли, а название вскоре сменили.

История создания 
В октябре 2019 года в интервью Заку Сангу Сэм Смит подтвердил, что третий студийный альбом выйдет в 2020 году. По словам исполнителя, на новой пластинке, в отличие от предыдущих работ, будет «меньше баллад и больше попсовых треков». Сэм также поведал, что реакция на его ранние песни дала ему возможность заниматься тем, о чём он всегда мечтал, а именно поп-музыкой. Смит назвал пластинку своим «первым настоящим альбомом о расставании».

В феврале 2020 года, незадолго перед выпуском сингла «To Die For», Сэм Смит выступил на открытии временного магазина в Сохо, который назывался так же, как и альбом. Изначально пластинка называлась To Die For и должна была выйти 1 мая 2020 года, но её релиз перенесли на 5 июня. В конце марта Смит сообщил о намерении отложить релиз до конца года в связи с пандемией COVID-19. В социальных сетях исполнитель также рассказал о решении переименовать альбом. 17 апреля в интервью с Зои Болл Смит рассказал о причинах переименования альбома. По его словам, он не хотел, чтобы в названии фигурировало слово «Die» () ввиду ситуации с коронавирусом. Исполнитель подтвердил, что обложка пластинки тоже будет переделана.

Синглы 
Перед тем, как отложить релиз, Смит выпустил ряд синглов в поддержку пластинки: «Promises» с Кельвином Харрисом, «Fire on Fire» из саундтрека для анимационного мини-сериала «Обитатели холмов», «Dancing with a Stranger» с Нормани, «How Do You Sleep?», «I Feel Love» (кавер Смита на песню Донны Саммер), «To Die For» и «I’m Ready» с Деми Ловато. Все эти песни вошли в первоначальную версию альбома, но в финальный трек-лист, за исключением «I Feel Love», они были включены в качестве бонус-треков.

30 июля 2020 года вышел первый официальный сингл в поддержку альбома «My Oasis», записанный при участии Burna Boy, а 18 сентября состоялась премьера второго сингла — «Diamonds». 30 октября в день релиза альбома в качестве третьего сингла была выпущена композиция «Kids Again» вместе с клипом.

Коммерческий успех 
Love Goes дебютировал под пятым номером в американском хит-параде Billboard 200, в первую неделю было продано 41 000 единиц, эквивалентных альбому (включая 18 000 экземпляров с учётом чистых продаж). Это третий альбом Смита, попавший в первую десятку данного чарта. Треки альбома в первую неделю набрали в общей сложности 29,66 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах.

Список композиций 

Примечания
 означает вокального продюсера.
 Изначально композицию «For the Lover That I Lost» записала Селин Дион для своего альбома Courage (2019).

Примечания 

Альбомы Сэма Смита
Поп-альбомы
Альбомы Великобритании
Поп-альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке